Арканзас:

 Арканзас — штат в США.
 Арканзас — округ в одноимённом штате США.
 Арканзас — река в США.
 Арканзас — добываемый в Арканзасе минерал, высококачественный природный точильный камень.
 Арканзас Рейзорбэкс — баскетбольная команда, представляющая Университет Арканзаса.
 Арканзас-Сити — город, расположенный в округе Деша (штат Арканзас, США).
 Арканзас — линейный корабль флота США типа «Вайоминг».
 «Арканзас» — предстоящий американский триллер, режиссёр — Кларк Дьюк.